Charles Lesca (1871-1948), journaliste français ;
Charles Lesca (1905-1978), ambassadeur français ; 
 Florian Lesca (né en 1989), joueur français de basket-ball ;
 Guilhem Lesca (né en 1985), joueur français de rink hockey ;
 Juan Gómez de Lesca (1867-1896), matador espagnol ;
 Olivier Lesca (né en 1987), joueur français de rink hockey ;
 Rémi Lesca (né en 1990), joueur français de basket-ball ;
 Sylvain Lesca (né en 1988), joueur français de rink hockey.